Argosy (abgeleitet von dem Namen der historischen Seerepublik Ragusa, der heutigen Stadt Dubrovnik, und in keinem Zusammenhang mit der Argo stehend) bezeichnet:

 ein großes Handelsschiff, eine Handelsflotte oder ein Überfluss oder großer Reichtum
 zwei britische Flugzeugtypen, siehe 
Armstrong Whitworth A.W.154 Argosy (1926) und 
Armstrong-Whitworth A.W.650 Argosy (1959)
 Argosy (Magazin), ein US-amerikanisches Pulp-Magazin
 Argosy Research, taiwanischer Hersteller von Computerzubehör
 Argosy Cargo, deutsche Cargo-/Fracht-Firma
 Argosy (Arkansas), Ort im Fulton County, Vereinigte Staaten – nicht mehr existent
 Argosy Creek, Fließgewässer im Blaine County, Idaho, Vereinigte Staaten
 Argosy-Gletscher, Gletscher in der Antarktis
 Argosy Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado, Vereinigte Staaten
 Freightliner Argosy, ein LKW-Modell des Herstellers Freightliner
 Argosy Films, australische Filmproduktionsgesellschaft 
 Argosy Pictures, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft, gegründet von John Ford und Merian C. Cooper